Slovenië
Straža (Jugovzhodna Slovenija), een gemeente in de Sloveense regio Jugovzhodna Slovenija
Straža (Cerkno), een plaats in de Sloveense gemeente Cerkno
Straža (Lukovica), een plaats in de Sloveense gemeente Lukovica
Straža (Šentrupert), een plaats in de Sloveense gemeente Šentrupert
Servië
Straža (Loznica), een plaats in de Servische gemeente Loznica